Cuernitos se puede referir a los siguientes artículos:

Cruasán, croissant, medialuna o cuernitos, una pieza de bollería hojaldrada 

Helleborus foetidus, una especie botánica perteneciente a la familia Ranunculaceae, conocida como hierba de ballesteros, eléboro fétido o cuernitos

Mano cornuta o signo de los cuernitos, un gesto de manos usado en el mundo de la música del rock y heavy metal